Церковь Святых Апостолов:

 Церковь Святых Апостолов (Венеция) — церковь в Венеции, в районе Каннареджо.
 Церковь Святых Апостолов (Салоники) — крестокупольная базилика в городе Салоники, Греция.
 Церковь Святых Апостолов (Афины) — византийская церковь в Афинах.

См. также 
 Церковь Апостолов